Erik Hagberg ist der Name folgender Personen:

* Erik Hagberg (Politiker) (1891–1982), schwedischer Politiker
 Erik Hagberg (Forstwissenschaftler) (1905–1984), schwedischer Forstwissenschaftler
 Erik Hagberg (Leichtathlet) (* 1995), schwedischer Leichtathlet